Ocean Grove ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Ocean Grove (Massachusetts), Ort in Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Ocean Grove (New Jersey), Ort in New Jersey, Vereinigte Staaten
 Ocean Grove (Neuseeland), Vorstadtbereich in Neuseeland
 Ocean Grove (Victoria), Ort in Victoria, Australien
 Ocean Grove Naturschutzgebiet, Naturschutzgebiet in Victoria, Australien

Ocean Grove steht für:
 Ocean Grove (Band), eine australische Band